Der Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord (Wahlkreis 78) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Spandau sowie vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf das Gebiet nördlich der Spree (Kalowswerder und Charlottenburg-Nord).

Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009:

Bundestagswahl 2005 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005:

Bundestagswahl 2002 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2002:

Wahlkreisabgeordnete 

Die Ergebnisse von 1990, 1994 und 1998 beziehen sich auf den Vorgängerwahlkreis Berlin-Spandau, der nur den Bezirk Spandau umfasste. 1990 besaß der Wahlkreis die Nummer 251; 1994 und 1998 die Nummer 252. Anschließend trug er die Nummer 79, und seit 2013 trägt er die Nummer 78.

Einzelnachweise 

Spandaucharlottenburgnord
Bezirk Spandau
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf